Der Name Megaclite bezeichnet

 einen Mond des Jupiters, siehe Megaclite (Mond)
 eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Megaclite (Mythologie)